Андреево — грузо-пассажирская железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, расположенная на участке Волховстрой I — Кириши — Чудово. Располагается недалеко от деревни Андреево Киришского района Ленинградской области.

При станции Андреево есть одноимённый станционный посёлок. Почтовый индекс посёлка и станции — 187105.

Станция Андреево была открыта в 1919 году. На станции осуществляется приём и выдача грузов, приём и выдача багажа и продажа билетов.

Пригородное сообщение 
Проходят электропоезда:
 Волховстрой I — Чудово-1-Московское

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Андреево
 Расписание электричек по станции Андреево
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 102.

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киришского района